Jméno a příjmení Stanisław Głąbiński má více nositelů:

 Stanisław Głąbiński (lední hokejista) – polský lední hokejista, (1920–1997)
 Stanisław Głąbiński (novinář) – polský novinář a publicista, (1924–2013) 
 Stanisław Głąbiński (politik) – polský politik z Haliče, předlitavský a polský ministr, (1862–1943)